Григорьевское — деревня в Борисоглебском сельском округе Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области России.

География 
Расположено на берегу реки Ломинка.

История 
Согласно Спискам населенных мест Ярославской губернии по сведениям 1859 года владельческая и казённая деревня Григорьевское, расположенная по правую сторону от тракта из Романова-Борисоглебска в Данилов, относилась к 1 стану Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. В неё числилось 10 дворов, проживало 27 мужчин и 38 женщин.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тутаевского района